Jataizinho kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Jataizinho (ort), Paraná, 
 Jataizinho (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar